Alberto Cavallone – regista e sceneggiatore italiano
 Paolo Cavallone – conduttore televisivo, attore teatrale e speaker radiofonico italiano
 Paolo Cavallone – compositore e poeta italiano